Сус (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Лалубер. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65433.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 120 км западнее Тулузы, в 4 км к юго-востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. По территории коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3005 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1894 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 1356 были экономически активными, 538 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 1356 активных жителей работали 1196 человек (572 мужчины и 624 женщины), безработных было 160 (79 мужчин и 81 женщина). Среди 538 неактивных 149 человек были учениками или студентами, 244 — пенсионерами, 145 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи